A dupla formada pelo chileno Julio Peralta e o argentino Horacio Zeballos era a atual campeã, mas perdeu nas quartas de final para os argentinos Facundo Bagnis e Guillermo Durán.

Os brasileiros Rogério Dutra Silva e André Sá conquistam o título ao derrotar Marcus Daniell e Marcelo Demoliner na final por 2 sets a 1, com parciais de 7–6(7–5), 5–7, [10–7].

Cabeças de chave

Chave

Chave

Ligações externas
Chave principal

D